Cette page présente la saison 2021-2022 de l'Union sportive montalbanaise en Pro D2.

Entraineurs 
 Florent Wieczorek : entraîneur des avants
 Florian Ninard : directeur sportif 
 Mourad Abed :  directeur de la performance
 Julien Gauthier : responsable du jeu au pied

La saison

Transferts

Effectif professionnel

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement Pro D2 

 

|}

Statistiques

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2021-2022
Montauban